AZY steht für:
 Arizona Airways (ICAO-Code)
 Aztec Worldwide Airlines (ICAO-Code)

Azy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Azy, Gemeinde im Département Cher
 Azy-le-Vif, Gemeinde im Département Nièvre
 Azy-sur-Marne, Gemeinde im Département Aisne

Azy ist der Name von:
 Azy (Orang-Utan)  (* 1977), männlicher Orang-Utan

Abkürzung